Csehország
 Božetín, Nový Kostel településrésze a Chebi járásban
 Božetín, Sedlec-Prčice településrésze a Příbrami járásban